Canadian Soccer League este un campionat de fotbal din zona CONCACAF.

Performanțele echipelor (1998-2009)

Echipele sezonului 2010

Legături externe 
  Site oficial

Canada